Partners for Life – episodio del 1991 della serie tv Lifesense: Our Lives Through Animal Eyes diretto da John Downer

Film
Partners for Life – cortometraggio del 1912 diretto da C.J. Williams
Partners for Life – film del 1997 diretto da Pete Anderson